Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1982 fand vom 1. bis 15. Oktober in Argentinien statt. Die Sowjetunion gewann zum sechsten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Buenos Aires, Catamarca, Rosario und Mendoza ausgetragen.

Modus 
Die 24 Teilnehmer spielten in der ersten Runde in sechs Vierergruppen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe bildeten in der zweiten Gruppe zwei Sechsergruppen, die restlichen Teams spielten eine eigene Runde mit ebenfalls zwei Sechsergruppen. Dabei wurden die Ergebnisse aus den direkten Duellen der ersten Runde jeweils übernommen. Die vier besten Mannschaften der zweiten Runde ermittelten im Halbfinale und Endspiel den neuen Weltmeister. Die anderen Teams spielten ebenfalls in KO-Spielen die Ränge fünf bis 24 aus.

Der neue Weltmeister hätte sich für die Olympischen Spiele 1984 qualifiziert. Da die Sowjetunion jedoch Titelverteidiger beim olympischen Turnier war, übernahm der WM-Zweite Brasilien den Platz.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde (1–12)

Zweite Runde (13–24)

Platzierungsspiele 
in Buenos Aires

in Rosario

in Mendoza

in Catamarca

in Rosario

in Buenos Aires

Endstand 
Die DDR erreichte den zwölften Platz mit Bernd Dankert, Joachim Hänsch, Henry Bachmann, Roland Kühner (alle SC Dynamo Berlin), Ulrich Sernow, René Hecht (alle TSC Berlin), Steffen Bohne, Edgar Heinold, Lutz Hofmann, Norbert Kleine (alle SC Leipzig), Peter Schulz und Uwe Westphal (alle SC Traktor Schwerin). Der Trainer war Lothar Schröter.

Qualifikation 
Gastgeber Argentinien und die besten zwölf Mannschaften der letzten Weltmeisterschaft waren automatisch qualifiziert. Die restlichen Startplätze gab es für die bestplatzierten Teams der letzten kontinentalen Turniere. Bei der Europameisterschaft 1981 wurden drei Startplätze vergeben. Aus den anderen Kontinenten kamen jeweils zwei weitere Vertreter zur Endrunde, die 1979 in Asien und Afrika sowie 1981 im NORCECA-Verband und in Südamerika ermittelt wurden.

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1982
Volleyballveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in Argentinien
Volleyball (Argentinien)